Otton Fleck (1843–1908) – polski litograf, dyrektor drukarni Samuela Orgelbranda
 Wojciech Otton Fleck wł. Otton Wojciech Fleck (1903–1972) – polski malarz

Przypisy